Axante ou Axânti () é uma região do Gana com sede em Cumasi. Seu território inclui em parte o que era o antigo Império Axante.

Distritos

 Adansi Norte
 Adansi Sul
 Afigya-Sekyere
 Ahafo Ano Norte
 Ahafo Ano Sul
 Amansie Central
 Amansie Leste
 Amansie Oeste
 
 
 Atwima Mponua
 Atwima Nwabiagya
 Botsomtwe/Atwima/Kwanhuma
 Ejisu-Juaben
 Ejura/Sekyedumase
 Cumasi Metropolitana
 Kwabre
 Obuasi Municipal
 Offinso
 Sekyere Leste
 Sekyere Oeste

Demografia

Bibliografia 

 

 

 

 

 

 

 

Regiões de Gana